Народна мудрість (анімаційна серія) — український анімаційний цикл за мотивами українських прислів'їв та приказок.
 Мудрість народна (книжкова серія) — видавнича серія книг, здійснена видавництвом «Дніпро» протягом 1969 — 1991 років.

Див. також 

 Фольклор